Swihart ist der Familienname folgender Personen:

 James Swihart, US-amerikanischer Physiker und Hochschullehrer
 John Swihart (* 1964), US-amerikanischer Komponist